Le terme darwinisme, fondé sur le nom du naturaliste anglais Charles Darwin (1809-1882), peut désigner :
 Au sens strict, le darwinisme désigne une théorie explicative de l'évolution des espèces, formulée en 1859 par Charles Darwin dans son ouvrage majeur De l'origine des espèces, et mettant notamment en avant le mécanisme de la sélection naturelle.
 En un sens plus large, la théorie synthétique de l'évolution ou néo-darwinisme, extension de la théorie originale de Darwin, formulée dans les années 1930 et 1940, et intégrant les acquis de la génétique des populations.
 Le  qui est l'application de la théorie darwinienne à d'autres entités que des organismes biologiques. Par exemple l'économie évolutionniste, la théorie du  de Gerald Edelman, la mémétique de Richard Dawkins, la cosmologie évolutionniste de Lee Smolin et les algorithmes évolutionnistes.
 Une discipline dérivée, le darwinisme social, appliquée aux sociétés humaines, d'après laquelle la lutte pour la survie gouverne les relations sociales. Cette théorie se réclame des idées de Darwin,  dans son ouvrage La Filiation de l'homme et la sélection liée au sexe (1871). Dans la mesure où elle est attribuable à Herbert Spencer, il serait ainsi plus correct de parler de spencérisme.